Народное движение «Колорадо» (МОПОКО; , MOPOCO) — сперва внутреннее оппозиционное диктатуре Стресснеру течение в партии «Колорадо», а затем и самостоятельная подпольная политическая организация. 

Появилось в 1959 году. Жёстко преследовалось при стронистском режиме Альфредо Стресснера. После падения диктатуры Стресснера в 1989 году воссоединилось с партией «Колорадо». Руководство МОПОКО находилось на территории Аргентины; лидер МОПОКО Агостин Гоибуру был убит в ходе операции «Кондор». От МОПОКО откололась Национально-республиканская ассоциация сопротивления и изгнания.

Политические партии по алфавиту
Политические партии Парагвая
Политические партии, основанные в 1959 году
Организации, закрытые в 1989 году